Чемпіонат Словаччини з футболу 1994/95 — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вдруге здобув Слован.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Чемпіонський раунд

Примітки: 
1. Клуб Інтер взяв участь у Кубку володарів кубків 1995—1996 як переможець Кубку Словаччини 1994—1995.
2. Клуб Кошице взяв участь також у Кубку Інтертото 1995.

Позначення:

Втішний раунд

Позначення:

Плей-оф 
За підсумками плей-оф клуб Хемлон (Гуменне) залишився у Суперлізі на наступний сезон.

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Словаччини на rsssf 

1994—1995
Словаччина
Словаччина
1994 у словацькому спорті
1995 у словацькому спорті